Die Serie A 1998/99 war die 67. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie startete am 13. September 1998. Beendet wurde die Saison mit dem 34. Spieltag am 23. Mai 1999. Den Scudetto, den Meistertitel, holte sich die AC Mailand. Absteigen mussten Salernitana Sport, Sampdoria Genua, Vicenza Calcio und der FC Empoli. Torschützenkönig mit 22 Treffern wurde Márcio Amoroso von Udinese Calcio.

Saisonverlauf 
Nach zwei Jahren im Mittelmaß der Serie A schaffte es die AC Mailand, nach zuvor drei titellosen Jahren, den Scudetto zu gewinnen. Giovanni Trapattoni, gerade vom FC Bayern München nach Italien zurückgekehrt, spielte mit der AC Florenz um die Tabellenspitze mit. 16 Mal hatte die Fiorentina die Tabellenführung inne, ehe zum Saisonende das Leistungsniveau nicht mehr gehalten werden konnte. Am Ende wurde Rang drei belegt und damit die Qualifikation für die Champions League geschafft. Eine enttäuschende Saison erlebte der amtierende Meister Juventus Turin, der nach zwei aufeinander verlorenen Endspielen (1997 1:3 gegen Borussia Dortmund, 1998 0:1 gegen Real Madrid) in der Champions League auch in der Serie A hinter den Erwartungen blieb, die Saison auf dem siebten Rang abschloss und die Qualifikation für den UEFA Intertoto Cup schaffte.

Anders verlief die Spielzeit für Inter Mailand. Mit hohen Investitionen und Ambitionen in die Saison gestartet, musste man am Ende mit ansehen wie der Stadtrivale AC die Meisterschaft bejubelte. Die Meisterschaft war lange ein Vierkampf, in dessen Verlauf sich die AC Florenz und die AC Parma bald geschlagen geben mussten. Lazio Rom dagegen verspielte einen 6 Punkte Vorsprung und geriet ins Stolpern, während die AC Mailand eine Aufholjagd startete. Die letzten sieben Spiele konnten die Rossoneri allesamt für sich entscheiden und die Römer am 33. Spieltag von der Tabellenspitze abfangen. Absteigen mussten neben dem FC Empoli, Vicenza Calcio und dem Aufsteiger Salernitana Sport auch der ehemalige Meister Sampdoria Genua, der acht Jahre nach dem Titelgewinn den Gang in die Serie B antreten musste.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

UEFA Cup Qualifikation 
Die Mannschaften auf den Plätzen 6 und 7 ermittelten den zweiten Teilnehmer für den UEFA-Pokal. Das unterlegene Team startete im Intertoto Cup.

|}

Die beiden Finalisten des Pokals, AC Parma und AC Florenz, waren bereits für die Champions League qualifiziert. Daher wurde der dritte Platz im nationalen Pokal ermittelt, der damit den dritten UEFA-Cup-Teilnehmer stellte.

|}

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 Serie A 1998/99 bei RSSSF

1998
Fußballsaison 1998/99